Kwaschik ist der Familienname von:
 Anne Kwaschik (* 20. Jh.), deutsche Historikerin 
 Johannes Kwaschik (* 1948), deutscher Theologe und Politiker